Pleistarchos ou Plistarque (en grec ancien ) est un nom masculin d'origine grecque qui peut désigner :
 Pleistarchos, roi de Sparte de 480 à 458 av. J.-C. ; 
 Pleistarchos, général macédonien de la fin du